Kristall steht für:

 Kristall, ein homogener Festkörper
 Kristall-Schallplatten, ab 1933 Firmenname des anfangs in Berlin produzierenden Plattenherstellers mit den Marken Kristall, Imperial, Cristallo und Kristal
 Kristall (Mir), ein Modul der sowjetischen Raumstation Mir
 Kristall (Zeitschrift), ehemalige deutsche Illustrierte
 Kristallen, schwedischer Fernsehpreis
 Kristallglas, eine Glasart
 Typ Kristall, eine Serie deutscher (DDR) Kühlschiffe
 Kristall (Heraldik), eine Wappenfigur

Siehe auch:
 Cristal
 Crystal
 Kristal
 Krystal
 Kristalline
 Weltkristall